Svanen kan referere til:

 Svane – Dyrearten.
 Svanen – Stjernebilledet.
 The Swan – En fiktiv forskningsstation i den amerikanske tv-serie Lost.
 Svanen – Stol designet af Arne Jacobsen
 Svanemærket – Et nordisk mærke, der påsættes på varer, der er blandt de mindst miljøbelastende i den pågældende varegruppe.
 Logoet for Nordisk Råd - En stiliseret svane.